

Geografia

Manston, in Dorset, Inghilterra
Manston, in Kent, Inghilterra